

События 

 Войсками Владимира Всеволодовича Мономаха и других князей (Святополк Изяславич, Мстислав Владимирович Великий и др.) взята Шарукань и одержана победа в битве при Салнице;
 За организацию мятежа заключён в тюрьму и ослеплён Збигнев, князь Польский — побочный сын польского короля Владислава Германа;
 Коронован император Священной Римской империи Генрих V; перед этим он вытребовал у пленного Папы Римского Пасхалия II право инвеституры;
 Ссора между императором и папой. Генрих V покидает Рим, беря пленником папу. Чтобы получить свободу, папа коронует Генриха и даёт ему право назначать епископов.
 Адальберт, граф Саарбрюккенский, избран архиепископом майнцским;
 Крупное крестьянское восстание в Португалии, жестоко подавленное Энрике Бургундским;
 Людовиком VI утверждена Ланская коммуна;
 В Китае издана медицинская энциклопедия в 200 томах «Шэнь-цзы-цзунь-лу».
 Генрих V во время встречи с Папой Пасхалием II в Риме обратился к тому с просьбой посмертно снять анафему с отца и позволить похоронить его по церковным обрядам.
 Битва при Шайзаре (1111) между армией крестоносцев под командованием короля Балдуина I Иерусалимского и сельджуками во главе с Маудудом ибн Алтунташем, завершившееся тактической ничьей.

Родились 

 Андрей Боголюбский, русский князь (примерная дата);
 Оттон Фрейзингский, немецкий историк (примерная дата).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1111 году
 5 октября — Роберт II, граф Фландрии, также известный как Роберт Иерусалимский.
 Декабрь — Абу Хамид Аль-Газали (1058—1111), арабский философ и богослов.
 Анна, княгиня Половецкая — вторая жена великого князя Всеволода I Ярославича Киевского.
 Боэмунд I, князь Антиохии, князь Таранто, участник Крестовых походов.

См. также

Примечания